Серге́й Вольфга́нгович Заграе́вский (20 августа 1964, Москва — 5 июля 2020, там же) — российский художник, историк архитектуры, автор научных и литературных трудов.

Академик  Российской академии художеств (с 2013), заслуженный работник культуры России (с 2009), председатель Профессионального союза художников России (с 1999).

Являлся известным медийным лицом, принимал участие в сотнях телепередач, преимущественно в ток-шоу.

Биография 
Родился в Москве. Родители — Вольфганг Вольфгангович Кавельмахер, историк древнерусской архитектуры, архитектор-реставратор; Инна Михайловна Заграевская, русский и немецкий поэт и драматург.

Трудовой путь начал в 1981 году рабочим по обмерам в проектном отделе треста «Мособлстройреставрация», в 1986 году окончил Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ). Художественное образование получил в студии Татьяны Мавриной. Одними из первых крупных художественных работ стали его декорации в театре "ОАЗИС" (под руководством Инны Заграевской). До 1990-х годов вёл научную работу преимущественно в области системного анализа (до 1997 года работал в МАДИ старшим научным сотрудником кафедры прикладной математики, параллельно возглавлял ряд коммерческих компаний), 13 мая 1993 года защитил кандидатскую диссертацию «Совершенствование сменно-суточного планирования перевозок тарно-штучных грузов с применением персональных ЭВМ».

В 1990-е годы занялся историей архитектуры и богословием. C 1998 года, когда в ходе финансового кризиса разорился банк, чью дочернюю фирму он возглавлял, Заграевский отошёл от бизнеса и полностью посвятил себя искусству, истории архитектуры, философии и общественной деятельности.

Провёл более десяти персональных выставок (в том числе в московском Манеже и несколько в Центральном доме художника) и участвовал в нескольких десятках групповых экспозиций. В 1999 году он создал Профессиональный союз художников России, который с тех пор возглавлял.

Сергей Заграевский был главным редактором справочника «Единый художественный рейтинг», выходящего регулярно с 1999 года, учредитель и хранитель электронной научной библиотеки по истории древнерусской архитектуры «РусАрх». В 1999—2001 годах являлся главным редактором «Арт-газеты».

В 2002—2004 годах преподавал историю архитектуры в Институте искусства реставрации, читал лекции на курсах повышения квалификации Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Подготовил докторскую диссертацию «Зодчество Северо-Восточной Руси конца XIII-первой трети XIV века» (2005). Автор ряда монографий и научных трудов по истории древнерусской архитектуры. Основной круг его историко-архитектурных исследований — древнерусское белокаменное зодчество, раннемосковское зодчество, архитектурные связи Древней Руси и романо-готической Европы.

Автор исторических романов, сказок для детей, книг по философии. В 2014 году исторический роман Заграевского «Архитектор его величества» вошёл в «длинные списки» литературных премий «Национальный бестселлер» и «Русский Букер».

Опубликовал сохранившиеся в семейном архиве художественные произведения своего деда — правозащитника Моисея Авербаха, в том числе повести, рассказы и автобиографический роман «К вящей славе Господней» (2008); по словам Заграевского, именно дед оказал главное влияние на формирование его мировоззрения.

Скончался в ночь на 6 июля 2020 года от сердечно-сосудистой недостаточности. Прах художника разделён на две части: одна из урн захоронена на Даниловском кладбище, вторая — в могиле отца на кладбище села Абрамцево.

Художественное творчество

Галерея

Прочие сведения 
 Отец шестерых детей: Сергея (1986), Анастасии (1992), Лидии (1997), Кирилла (2009) и близнецов Всеволода и Владислава (2014).
 Владел пятью иностранными языками: английским, немецким, эсперанто, ивритом, французским.
 В 2010 году прошёл предварительный отбор и принял участие в популярной интеллектуальной телепередаче «Своя игра».
 Занимался боевыми искусствами. Был кандидатом в мастера спорта по боксу, обладателем коричневого пояса по тхэквондо (WTF).

Примечания

Ссылки 
 Живопись С. В. Заграевского на его официальном сайте 
 Научные труды С. В. Заграевского в электронной научной библиотеке по истории древнерусской архитектуры «РусАрх» 

Выпускники МАДИ
Преподаватели МАДИ
Художники России XX века
Современные художники России
Искусствоведы России
Историки архитектуры
Художественные критики России
Архитектурные критики России
Художники-примитивисты
Художники XXI века
Художники XX века
Кураторы современного искусства
Кураторы-искусствоведы России
Художественные критики современного искусства
Википедисты
Писатели России
Русские писатели XXI века
Члены Союза писателей России
Авторы исторических романов
Действительные члены РАХ
Кандидаты технических наук
Игроки телепередачи «Своя игра»
Члены Союза художников России
Персоналии:Успенский собор (Владимир, Россия)
Умершие от сердечной недостаточности
Похороненные на Даниловском кладбище